Hamadryas kan avse:

 Hamadryas (djur) –  ett släkte av fjärilar
 Hamadryas (mytologi) – stammodern till de första hamadryaderna i grekisk mytologi
 Hamadryas (växter) – ett släkte av ranunkelväxter